Ação popular — conceito jurídico
Ação Popular (Espanha) — partido político 
Ação Popular (esquerda cristã) — organização política de esquerda extraparlamentar brasileira das décadas de 1960 e 1970

Desambiguações de política